Smithton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Smithton (Illinois)
 Smithton (Missouri)
 Smithton (Pennsylvania)

Australië:
 Smithton (Tasmanië)